Вукович — прізвище балканського походження.

Відомі носії 
 Александар Вукович (1979) — сербський і польський футболіст та футбольний тренер.
 Денні Вукович (1985) — австралійський футболіст.
 Драго Вукович (1983) — хорватський гандболіст.
 Вукович Сергій Леонідович (1945—2006) — український автогонщик.
 Ягош Вукович (1988) — сербський футболіст.

Сербські прізвища
Хорватські прізвища